Тиви () — группа островов у берегов Северной территории Австралии в 80 км к северу от города Дарвин в месте слияния Арафурского и Тиморского морей.

География 
Острова Тиви состоят из двух больших обитаемых островов — Мелвилл и Батерст — и 9 необитаемых маленьких (Buchanan, Harris, Seagull, Karslake, Irritutu, Clift, Turiturina, Matingalia и Nodlaw), общая площадь которых составляет 8 320 км². Мелвилл — второй по площади остров Австралии.

Побережье островов преимущественно скалистое и обрывистое. Влажный сезон длится с октября по март, сезон засух — с апреля по август.

Поверхность островов группы покрыта густой растительностью (в основном эвкалиптовыми лесами). В некоторых местах расположены мангровые заросли. Фауна представлена животными, широко распространёнными по всей Австралии: валлаби, поссумами, бандикутами, змеями и ящерицами.

История 
Острова были открыты голландским путешественником Абелем Тасманом в 1644 году. В апреле 1705 года на Тиви высадилась группа голландцев. В 1824 году на острове Мелвилл было основано британское военное поселение, существовавшее до 1829 года.

В июне 1911 года на острове Батерст высадились первые католические миссионеры, поселившись в городе Нгуиу.

Во время Второй мировой войны, 19 февраля 1942 года, острова Тиви подверглись воздушной атаке японской авиации.

Местное самоуправление 
В 1912 году острова Тиви были объявлены резерватом австралийских аборигенов. В 1980 году управление группой было передано Аборигенному земельному совету Тиви. 12 июля 2001 года был сформирован район самоуправления островов Тиви.

Население 
Острова населены австралийскими аборигенами тиви, заселившими острова Тиви задолго до появления на них европейцев. В 1996 году общая численность населения группы составляла 2033 человека, из которых 93,8 % были австралийскими аборигенами. В 2011 году население островов увеличилось до 2579 человек. Основной язык общения на островах — тиви, затем английский.

Крупнейшие поселения — Нгуиу (остров Батерст), Пирлангимпи и Миликапити (остров Мелвилл).

Культура 
Острова Тиви известны своей традиционной культурой, представленной многочисленными танцами, песнями и церемониями.

На островах очень популярен австралийский футбол (на Тиви существует своя Лига).

Галерея

См. также 
 Список островов Австралии
 Гектор (облако)

Ссылки 
 
 Искусство островов Тиви 
 Земельный совет островов 
 
 
 
 Флаг островов

Примечания 

Острова Северной территории
Островные группы Австралии и Океании
Арафурское море